Поль Дековиль (; 1846—1922) — французский инженер, разработчик системы лёгких железных дорог с шириной колеи 500 мм. Такая колея получила название по его имени Дековилевская колея. Является обладателем золотой медали Всемирной выставки 1878 года.

Поль Дековиль также занимал пост мэра города Эври-Пети-Бурк и сенатора от департамента Сена и Уаза.

Имя Поля Дековиля также связано с городами Корбей-Эсон и Эври, в которых были созданы заводы принадлежащей ему компании Decauville. Это была не единственная компания, основанная Дековилем, он также основал строительную компанию Comptoir d’Outillage et de matériel à air comprimé (ныне не существует), а также машиностроительную компанию, специализирующаяся на гидравлических прессах EmiDecau (ныне известна как Pinette EmiDecau Industries, Шалон-ан-Шампань).

В 1899 году Поль Дековиль участвовал в первых в мире автомобильных гонках, занял 15-е место.

Ссылки 

Инженеры по алфавиту
Инженеры Франции
Железнодорожники Франции